Селище міського типу:
 Войкове — колишня назва смт Благодатне (Донецька область, Харцизька міська рада)
Села:
 Войкове — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Войкове — Автономна Республіка Крим, Первомайський район

 Войкове — колишня назва села Квітуче (Дніпропетровська область, Солонянський район)
 Войкове — колишня назва села Кам'яне (Донецька область, Старобешівський район)
 Войкове — назва села Войтове (Київська область, Згурівський район), у 1927-2016 роках
 Войкове — колишнє село Залишанської сільської ради Поліського району Київської області, зняте з обліку 12 травня 1999 року